Slovenija na Svetovnem prvenstvu v košarki 2006 na Japonskem, kjer je pod vodstvom selektorja Aleša Pipana v svojem prvem nastopu osvojila dvanajsto mesto. V predtekmovalni skupini D je proti ameriški, italijanski, kitajski, portoriški in senegalski reprezentanci osvojila tretje mesto z dvema zmagama in tremi porazi ter se uvrstila v osmino finala, kjer je izgubila proti turški reprezentanci.

Postava 
Selektor:  Aleš Pipan

Tekme

Skupina D 

19. avgust 2006

20. avgust 2006

23. avgust 2006

24. avgust 2006

Osmina finala 
26. avgust 2006

Statistika 

|-
| Bečirovič, Sani
| 6
| 164
| 19/42
| 45,2
| 7/22
| 31,8
| 19/20
| 95
| 10
| 10
| 20
| 16
| 17
| 14
| 9
| 0
| 78
| 13
|-
| Radoslav, Nesterovič
| 6
| 140
| 32/57
| 56,1
| 2/4
| 50
| 2/5
| 40
| 12
| 31
| 43
| 10
| 17
| 14
| 3
| 8
| 72
| 12
|-
| Brezec, Primož
| 6
| 113
| 28/44
| 63,6
| 0/0
| 0
| 15/23
| 65,2
| 24
| 15
| 39
| 4
| 22
| 5
| 2
| 2
| 71
| 11,83
|-
| Lakovič, Jaka
| 6
| 141
| 4/13
| 30,8
| 17/28
| 60,7
| 11/13
| 84,6
| 0
| 7
| 7
| 9
| 18
| 15
| 5
| 0
| 70
| 11,67
|-
| Udrih, Beno
| 6
| 143
| 18/32
| 56,2
| 7/17
| 41,2
| 10/14
| 71,4
| 2
| 12
| 14
| 17
| 8
| 15
| 8
| 0
| 67
| 11,17
|-
| Nachbar, Boštjan
| 6
| 144
| 9/28
| 32,1
| 11/24
| 45,8
| 13/22
| 59,1
| 1
| 34
| 35
| 9
| 13
| 12
| 1
| 1
| 64
| 10,67
|-
| Slokar, Uroš
| 5
| 92
| 8/15
| 53,3
| 2/5
| 40
| 5/6
| 83,3
| 10
| 12
| 22
| 3
| 11
| 8
| 3
| 3
| 27
| 5,4
|-
| Jurak, Goran
| 6
| 96
| 10/20
| 50
| 0/2
| 0
| 4/14
| 28,6
| 4
| 8
| 12
| 8
| 14
| 6
| 4
| 0
| 24
| 4
|-
| Milič, Marko
| 5
| 76
| 6/19
| 31,6
| 0/1
| 0
| 9/15
| 60
| 6
| 5
| 11
| 8
| 10
| 5
| 5
| 0
| 21
| 4,2
|-
| Ožbolt, Sašo
| 5
| 54
| 1/7
| 14,3
| 5/9
| 55,6
| 2/2
| 100
| 0
| 1
| 1
| 3
| 6
| 3
| 3
| 0
| 19
| 3,8
|-
| Zagorac, Željko
| 4
| 30
| 0/3
| 0
| 0/1
| 0
| 5/6
| 83,3
| 4
| 3
| 7
| 2
| 3
| 0
| 1
| 1
| 5
| 1,25
|-
| Dragič, Goran
| 1
| 7
| 0/1
| 0
| 0/1
| 0
| 0/0
| 0
| 0
| 2
| 2
| 0
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
|-
| Skupaj:
| 6
| 1200
| 135/281
| 48
| 51/114
| 44,7
| 95/140
| 67,9
| 73
| 140
| 213
| 89
| 140
| 97
| 44
| 16
| 518
| 86,33
|}

Zunanje povezave
 fiba.com  

2006
Svetovno prvenstvo v košarki 2006
2006 v Sloveniji